Pina se poate referi la:

 Manuel António Pina, scriitor, poet, dramaturg, scenarist și ziarist portughez
 6521 Pina, un asteroid din centura principală de asteroizi